Волше́бная страна́:

 «Волшебная страна» — фильм 2004 года.
 «Волшебная страна» — мультфильм 2004 года.
 «Волшебная страна» — анимационный фильм 2011 года.
  Волшебная страна — мир, описанный в сказках А. М. Волкова.
 «Волшебная страна» — мультфильм 2014 года.